Die Nordea Open 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 4. bis 9. Juli 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Båstad